Un édit de tolérance est une déclaration faite par un gouvernement ou un chef d'État  selon laquelle les membres d'une religion donnée ne seront pas persécutés pour leur engagement dans la pratique et les traditions rattachées à cette religion. L'édit formalise habituellement l'acceptation d'une religion par l'État mais non sa reconnaissance comme religion officielle, et ne comporte pas toujours de clause garantissant les mêmes droits civils à ses adeptes qu'à ceux de la religion officielle en place.

Quelques édits de tolérance

Édit de Gallien (260) 

L'édit de Gallien également appelé « édit de tolérance de Gallien » ou encore  « édit pacificateur de Gallien » est un édit de tolérance promulgué en faveur des chrétiens à l'initiative de l'empereur romain Gallien en 260 pour mettre fin à la Persécution de Valérien en cours depuis 257. L'empereur ordonne la restitution des biens, des lieux de culte ainsi que des propriétés confisqués aux chrétiens, qui sont à nouveau autorisés à se réunir librement et pratiquer leur religion ouvertement. Ouvrant à la reconnaissance des chrétiens comme des sujets de droit, l'édit de Gallien peut être lu comme la première légitimation officielle du christianisme par les autorités romaine et le premier édit de tolérance de l'histoire du christianisme.

Édit de Sardique (311) dit « de Galère » 

Le , Galère, persécuteur de chrétiens durant sa carrière, publie un édit de tolérance reconnaissant pour la première fois la licéité de la religion chrétienne. Cet édit, appelé « édit de Sardique » ou encore « édit de Galère », met fin à toutes les mesures antichrétiennes encore en vigueur sur le territoire de l'Empire. Atteint d'une maladie douloureuse et pressé par sa fin, Galère promulgue son édit, en tant que premier Auguste de la Tétrarchie, au nom de ses trois collègues tétrarques – à savoir Constantin, Licinius et Maximin Daïa. Le texte sera renforcé deux ans plus tard par le mandat aux gouverneurs connu sous le nom d' « édit de Milan » édicté par Licinius et Constantin .

Édit de Constantin (313) 

C'est l'édit par lequel toutes les religions, dont la religion chrétienne, sont admises dans l'Empire romain.

Édit de Julien (361) 
Devenu maître de l'Empire romain, Julien autorise toutes les religions et abroge les mesures prises non seulement contre le paganisme, mais aussi contre les Juifs et contre les chrétiens qui ne suivent pas le credo d'inspiration arienne qui avait la faveur de son prédécesseur Constance.

Édit de Turda (1565) 

En Transylvanie, alors État hongrois à population pluriethnique (Magyars dont les Sicules, Roumains et Saxons) et multireligieuse (catholiques, orthodoxes et protestants surtout calvinistes) la diète émet pour ces derniers un édit de tolérance accepté par le voïvode Jean-Sigismond Szapolyai : l'édit de Turda, qui n'a jamais été révoqué, mais au contraire élargi par les Habsbourg à tout leur empire en 1781 (voir plus bas).

Édit de Saint-Germain (1562) 

C'est un édit proposant une politique d'apaisement des conflits religieux en France, à l'initiative du roi mais rejeté par le Parlement de Paris.

Édit de Nantes (1598) 

C'est l'édit par lequel Henri IV de France fait accepter la religion réformée en France.

Édit de Varsovie (1573) 
La Confédération de Varsovie institue l'égalité entre catholiques et protestants dans toute la République des Deux Nations ; cet édit ne concerne pas les orthodoxes et les juifs.

Édit de tolérance de Londres (1689) 

Le Parlement anglais émet un édit de tolérance pour les différentes confessions protestantes, qui ne concerne ni les catholiques, ni les juifs.

Édit impérial de Kangxi (1692) 
L’empereur Kangxi, deuxième souverain de la dynastie Qing de Chine, accepte la demande des missionnaires Jésuites français et promulgue en 1692 un édit de tolérance autorisant la religion catholique dans son empire :

 

Les missionnaires jésuites virent dans cet édit un signe avant-coureur de la conversion de l’empereur au christianisme... Il n’en fut rien. Mais l’édit fit du catholicisme une religion autochtone respectable. La Chine avait accepté l’« accommodation »  culturelle et religieuse de Matteo Ricci. C’est l’Europe chrétienne qui la refusera.

Édit de tolérance de Joseph II (1781) 
Un édit de tolérance est promulgué le  par l'empereur Joseph II, et contrairement à beaucoup d'édits français y compris celui de Nantes, il n'emploie plus l'expression religion prétendue réformée pour le protestantisme. Plus large que celui plus tardif de Louis XVI, il garantit la liberté de culte à tous les sujets catholiques et protestants de l'Empire des Habsbourg (Pays-Bas autrichiens inclus: il est d'ailleurs signé de Bruxelles et la seule université mentionnée est celle de Louvain), et leur égalité d'accès à la vie publique (emplois publics, université, corps de métier…); mais il n'autorise les lieux de culte protestants (art. 3) qu'à condition que ceux-ci soient autorisés au préalable par l'autorité publique, ne soient pas extérieurement reconnaissables, et en particulier n'aient ni clocher, ni cloches, ni sonneries. Il ne concerne pas encore les orthodoxes ni les juifs, auxquels un autre édit autorisera la pratique des métiers manuels, la fréquentation des universités, l'accès aux entreprises industrielles mais toujours pas l'entrée dans l'administration impériale. Cet édit s'est heurté à de vives résistances de la part de la hiérarchie catholique.

Édit de tolérance de Versailles (1787) 

Cet édit préparé par Malesherbes apporte la liberté de culte aux protestants et aux Juifs du Sud-Ouest de la France.

Voir aussi 
 Tolérance religieuse
 Guerres de religion (France)
 Liste des édits de pacification pendant les guerres de religion en France. 
 Querelle des rites

Notes et références

Notes

Références

Liens externes 
   Édits médiévaux: Galerius et Constantin
  Timbre autrichien de 1981 pour le bicentenaire de l'Edit de tolérance de Joseph II

Tolérance
Histoire des religions
Liberté d'opinion
Tolérance
Instrument international relatif aux droits de l'homme
Christianisme au IIIe siècle
Christianisme au IVe siècle